В 1973 году чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин прошёл в Лондоне (Великобритания).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Абсолютное первенство

Опорный прыжок

Разновысокие брусья

Бревно

Вольные упражнения 

1973
Международные спортивные соревнования в Лондоне
Чемпионаты Европы в 1973 году
Спорт в Великобритании в 1973 году
Чемпионаты Европы в Великобритании
Международные соревнования по гимнастике в Великобритании
1973 год в Лондоне